«Сальвадо́р» (Salvador):
 «Сальвадор» — американский фильм, 1986, режиссёра Оливера Стоуна.
 «Сальвадор» — испанский фильм, 2006, режиссёра Мануэля Уэрги.